A Teobald a germán Dietbald név görögösített alakjából származik, jelentése nép + merész. Női párja: Teobalda.


Rokon nevek
 Tibád: a Teobald név magyar formája.
 Tibold: a Teobald név magyar formája.
 Teó: a Teo-, a németben Theo- kezdetű nevek önállósult rövidülése.
 Tibald: német eredetű, jelentése: a nép vezetője.
Dévald

Gyakorisága
Az 1990-es években a Teobald, Tibád, Tibold és a Teó szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
Teobald, Tibád, Tibold, Tibald
 május 21.
 július 1.
Teó
 szeptember 2.

Híres Teobaldok, Tibádok, Tiboldok, Teók
 Theo de Raadt délafrikai programozó
 Teo Fabi olasz autóversenyző
 Theo Jörgensmann német dzsessz muzsikus
 Théo Lefèvre belga politikus
 Théo van Rysselberghe belga festő
 Theo Walcott angol labdarúgó

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (T)
Férfikeresztnevek (T)
Germán eredetű magyar férfikeresztnevek